Сезон НБЛ 1943/44 — стал 7-м сезоном Национальной баскетбольной лиги (НБЛ). В чемпионате приняло участие 4 команды, которые провели по 18—22 игры в сезоне. Чемпионом лиги стала команда «Форт-Уэйн Золлнер Пистонс». В финале «Золлнер Пистонс» победили в трёх играх команду «Шебойган Рэд Скинс».

В межсезонье к лиге присоединилась одна новая команда («Кливленд Чейз Брассмен»), а клуб «Чикаго Студебейкер Флайерс» прекратил своё существование.

Регулярный сезон

Плей-офф

Результаты матчей плей-офф 
Полуфиналы

Форт-Уэйн Золлнер Пистонс — Кливленд Чейз Брассмен 2-0 (64:37, 42:31).

Шебойган Рэд Скинс — Ошкош Олл-Старз 2-1 (32:31, 32:34, 40:27).

Финал НБЛ

Форт-Уэйн Золлнер Пистонс — Шебойган Рэд Скинс 3-0 (55:53, 36:26, 48:38).

Самые результативные игроки сезона

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБЛ: Бобби Макдермотт, Форт-Уэйн Золлнер Пистонс
 Новичок года НБЛ: Мел Рибе, Кливленд Чейз Брассмен
 Тренер года НБЛ: Бобби Макдермотт, Форт-Уэйн Золлнер Пистонс

 Первая сборная всех звёзд:
 Эд Данкер (Шебойган Рэд Скинс)
 Бадди Дженнетт (Форт-Уэйн Золлнер Пистонс)
 Бобби Макдермотт (Форт-Уэйн Золлнер Пистонс)
 Мел Рибе (Кливленд Чейз Брассмен)
 Клинт Уогер (Ошкош Олл-Старз)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Джерри Буш (Форт-Уэйн Золлнер Пистонс)
 Рубен Лаутеншлагер (Шебойган Рэд Скинс)
 Джейк Пелкингтон (Форт-Уэйн Золлнер Пистонс)
 Чарли Шипп (Ошкош Олл-Старз)
 Кен Сюсенс  (Шебойган Рэд Скинс)

Ссылки 
 1943-44 National Basketball League Standings
 1943-44 NBL Season Summary
 National Basketball League Yearly Standings

НБЛ по сезонам
НБЛ в сезоне 1943/1944